Эгюра́нд (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Административный центр кантона Эгюранд. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19080.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к югу от Парижа, в 100 км восточнее Лиможа, в 70 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 701 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 448 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 353 были экономически активными, 95 — неактивными (показатель активности — 78,8 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 353 активных работали 342 человека (203 мужчины и 139 женщин), безработных было 11 (7 мужчин и 4 женщины). Среди 95 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез